

Droit et histoire 

 Métayer, possesseur d’un type de bail rural.

Patronyme 

 Georges Métayer (1869-1945), personnalité politique française ;
 Pierre Métayer (1905-1979), personnalité politique française ;
 René Métayer (1912-1992), personnalité politique française ;
 Alain Métayer (1926-2010), sculpteur français ;
 Alex Métayer (1930-2004), humoriste français ;
 Éric Métayer (1958- ), comédien, metteur en scène, auteur français ;
 Amiot Métayer (1968-2003), militant haïtien ;
 Buteur Métayer, (1970-2005), chef rebelle haïtien ; 
 Caroline Métayer (1992-), athlète française ;
 Clément Métayer (1993-), acteur français ;
 Blandine Métayer, actrice française ;
 Frédéric Metayer (1973-) chanteur, auteur-compositeur-interprète français.

Toponyme 

 Menhirs du Métayer, menhirs français en Haute-Vienne.

Titres 

 Jupiter et le Métayer (1668), fable de Jean de La Fontaine.

